12P kan syfta på:

 Pons-Brooks komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-48 - en rysk Progress farkost.